Koninklijke Excelsior Bever is een Belgische voetbalclub uit Bever. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3220 en heeft wit-groen als kleuren. De club speelt al heel zijn geschiedenis in de Belgische provinciale reeksen.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1936. De oprichters waren Gustave Lescreve, Henri Destrijker, Louis Vanopdenbosch en Roger Bellin. In 1940 sloot de vereniging zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 3220 toegekend.

Bever lag voor 1963 in de provincie Henegouwen, en de club speelde dan ook in de Henegouwse provinciale reeksen. In 1963 werd Bever een faciliteitengemeente in de provincie Brabant, later Vlaams-Brabant, maar Excelsior Bever bleef als Henegouwse club spelen.

Tot rond de jaren zestig bleven de activiteiten van de club beperkt tot een eerste ploeg en een reservenploeg, die beide in de provinciale reeksen aantraden. Sindsdien wordt meer aandacht geschonken aan de jeugdopleiding met als gevolg een stijgend aantal leden. De nodige uitbreiding en modernisering van de infrastructuur (drie voetbalvelden) werd uitgevoerd met eigen middelen en met de financiële steun van het gemeentebestuur.

Bij het 50-jarig bestaan in 1986 kreeg de club de koninklijke titel. Sinds het ontstaan van de club promoveerde het eerste elftal meermaals van Derde naar Tweede Provinciale. In 1997 steeg men naar Eerste Provinciale. In 2004 zakte men weer naar Tweede en in 2012 naar Derde. Hier bereikte men een dieptepunt. In 2015 promoveerde Bever terug naar Tweede Provinciale. Hier verbeterde de resultaten elk seizoen. In 2020 werd men kampioen. Het seizoen werd echter al stopgezet na 23 speeldagen. Zo speelde men na 16 jaar terug in Eerste Provinciale.

Sinds het seizoen 2017-2018 wordt er opnieuw damesvoetbal gespeeld in Bever. De ploeg is sinds haar oprichting actief in Tweede Provinciale A.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers 
  Florent Cuvelier
  Erivelton Paulo Da Silva
  Alexandre Rinaldi Da Silva

Bever
Bever
Sportvereniging in Vlaams-Brabant